Czyże (plaats), plaats in Polen
 Czyże (gemeente), gemeente in Polen